Bertille est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Bertille est un prénom féminin.

Bertille est aussi un patronyme

Saintes chrétiennes
 Bertille de Chelles († vers 705 ou 710), ou Berthille ou Berthilde, moniale de Jouarre, appelée par sainte Bathilde comme première abbesse de l'abbaye de Chelles vers 670 ; fêtée le 6 novembre en Orient et en Occident.
 Bertille de Thuringe († 687), ou Bertilla, épouse de Walbert de Hainaut ; fêtée localement le 3 janvier.
 Bertile de Marœil († 697), canonisée le , fille de Ricomer et de Gertrude, seigneurs de l'Artois.

Voir aussi 
Bertil, anthroponyme suédois.

Références

Prénom féminin
Prénom français